Javier Salvago (Paradas, Sevilla, 1950) “no es solo, en palabras del poeta y editor Abelardo Linares,  el mejor representante de la poesía sevillana del último medio siglo, ya de por sí extremadamente rica,  sino también uno de los poetas más destacados de su generación”. Carlos Mármol, en una reseña sobre su poesía completa Variaciones y Reincidencias (2019) resumía así su trayectoria: “Cuatro décadas de versos claros y sobrios. Muchos, perfectos. Salvago, del que se cuenta que Gil de Biedma llegó a decir en privado que sería uno de los pocos de las generaciones posteriores a la suya que sobreviviría al paso del tiempo, que selecciona lo esencial sin piedad, es un poeta especialmente dotado para esculpir con palabras desnudas las grandes experiencias de la vida corriente”. Según la poeta y crítica Victoria León: “Pocos poetas contemporáneos han tenido una visión tan clara de la creación de poesía como oficio total, como exigente camino de autoconocimiento que consiste, como proponía la famosa máxima de Píndaro, en llegar a ser el que se es. Y muy pocos también han parecido quitarle tanta importancia a su papel, lejos de cualquier complacencia en la figura del poeta como ser excepcional”. Mientras el poeta y crítico José Luis García Martín añade: “Pocos poetas tienen tan claros sus maestros y a la vez son tan personales como Javier Salvago, un poeta sevillano que en los años ochenta destacó por su sentido del humor paródico –La destrucción o el humor se titula el libro que le dio a conocer–, su lenguaje coloquial, su confesionalismo y su virtuosismo métrico”. Su obra poética alcanza su punto de mayor reconocimiento con la publicación de Volverlo a intentar (1989), poemario distinguido con el Premio Nacional de la Crítica de poesía castellana. 

Fue colaborador habitual de Diario 16 de Andalucía y durante cinco años llevó una columna semanal en Diario de Sevilla. Desde mediados de los 80, trabajó como guionista de radio y televisión, especialmente de los programas de Jesús Quintero, y es el autor de casi todas las "Reflexiones" que el personaje de El loco de la colina ha pronunciado desde entonces.

Sus poemas, traducidos a diversos idiomas, han sido incluidos en antologías como Poesía della Metamorfosi (Roma, Stilb s.r.l. editore, 1984),  Poesia Espanhola de Agora (Relógio D’Água Editores, Lisboa, 1997), Poesía Española. La nueva Poesía (1975-1992) de Miguel García Posada (Barcelona, Edición Crítica, 1996),  Treinta años de poesía española (Sevilla y Granada, Ediciones Renacimiento y La Veleta, 1996), edición de José Luis García Martín, Poesía española reciente (1980-2000), edición de Juan Cano Ballesta (Madrid, Cátedra, 2001), El hacha y la rosa (La Habana, Cuba, Editorial Arte y Literatura, y Sevilla, Editorial Renacimiento, 2001), Cien años de poesía, 72 poemas españoles del siglo XX (Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien: Peter Lang, S.A. Editorial científica europea, 2001), entre otras.

Obra poética 

Canciones del amor amargo y otros poemas. Editorial Católica Española, 1977.

La destrucción o el humor. Suplementos de Calle del Aire, 1980.

En la perfecta edad. Compás.Ayuntamiento de Sevilla, 1982. 

Variaciones y reincidencias. Visor Libros, 1985.

Volverlo a intentar. Renacimiento, 1989.

Los mejores años. Renacimiento, 1991.

Ulises. Pre-textos,1996.

Variaciones y reincidencias (Poesía 1977-1997). Renacimiento, 1997

La vida nos conoce. (Antología poética). Renacimiento, 2011

Nada importa nada. La Isla de Siltolá, 2011

Una mala vida la tiene cualquiera. La Isla de Siltolá, 2014

Variaciones y Reincidencias" (Poesía 1978-2018) Contiene el libro inédito La vejez del poeta (Últimos poemas). Renacimiento, 2019

PROSAMemorias de un antihéroe. (Memorias) Renacimiento, 2007El purgatorio. (Memorias) Renacimiento, 2014El miedo, la suerte y la muerte. (Relatos) Huerga & Fierro, 2015Hablando solo por la calle. (Aforismos). La Isla de Siltolá, 2016 No sueñes conmigo. (Relatos) La Isla de Siltolá, 2017  El corazón de oro y otros relatos. (Relatos) La Isla de Siltolá, 2019El extraño caso de Bienvenido. Relato ilustrado por Daniel Rosell, Edición de Pedro Tabernero, Relatos del Desertor del PresidioLa matanza de Collejas. (Novela) Espuela de Plata. Narrativa. 2021El cine de las sábanas blancas y otros cuentos. (Relatos, de próxima aparición)Rojo y negro. (Selección de artículos de prensa, inédito)Nada como la nada. (Aforismos, inédito)La primera que lo llamó Alain Delon''. (Novela) Los Cuatro Vientos, Renacimiento, 2023

Enlaces externos 
 Antología de textos de Javier Salvago

Poetas de España del siglo XX
Poesía moderna
Nacidos en Paradas